Рабиа ( ) — многозначное слово, может быть именем собственным, или нарицательным. Как имя собственное имеет два разных написания. Этимология связана со словами «четыре» (четвёртый сын, четвёртая дочь), или со словом «весна».
 Рабиа ибн Низар — один из прародителей арабских племён.
 Рабиа — крупная конфедерация северных арабских племён.
 Дияр Рабиа — историческая территория в Ираке.
 Рабия аль-Адавия (717—801) — одна из первых суфиев.
 Аль-Рабиа (футбольный клуб)
 Кадир, Рабия — уйгурский политик.
 Рабия
 R4BIA — знак в виде жеста руки, используется противниками государственного переворота в Египте, в ходе которого был свержен президент Мохаммед Мурси.

 

арабские имена